Сироткин, Юрий:
 Сироткин, Юрий Александрович (1937—2020) — трёхкратный чемпион мира по авиамодельному спорту, заслуженный тренер СССР.
 Сироткин, Юрий Иванович (1922—2008) — гвардии полковник, командир саперной роты 87-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 75-й гвардейской стрелковой дивизии, 61-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза.